Jan Fiala (Slatinice, 19 de maio de 1956) é um ex-futebolista profissional checo que atuava como defensor.

Carreira 
Jan Fiala fez parte do elenco da Seleção Checoslovaca de Futebol, na Euro de 1980 e da Copa de 1982.

Ligações externas 
Perfil em Transfermarkt.com 

Naturais de Slatinice
Futebolistas da Tchecoslováquia
Jogadores da Eurocopa de 1980
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1982
Jogadores da Seleção Tchecoslovaca de Futebol